Аюбаев, Мухтар Акатович (22.08.1959, с. Тургень, Энбекшиказахский р-н, Алма-Атинская обл.) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант, командующий Республиканской гвардией (2013—2014).

Биография 
Родился селе Тургень Енбекшиказахского района Алма-Атинской области Казахская ССР. Казах по национальности. Происходит из рода шапырашты Старшего жуза.

С 1975 года работал рабочим колхоза. Служил в Советской Армий в период c 1981—1983.

C 1985 — ПО «Жетысу», в 1983 по 1984 годы — инструктор Кербулакского райкома ЛКСМК. Окончил Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности в 1981 и Высшие курсы КГБ СССР в городе Минск 1984—1985.

В 1985—1991 годы — оперуполномоченный Пахтааральского РО, оперуполномоченный Сайрамского РО, оперуполномоченный Управления Комитета государственной безопасности по Чимкентской области.

В 1991—1995 годы — старший оперуполномоченный, начальник секретариата Управления Комитета государственной безопасности по Талдыкорганской области.

С 1995 по 2002 годы — начальник отделения, заместитель начальника отдела личной охраны Президента Республики Казахстан, заместитель начальника 1-го департамента Службы охраны Президента (СОП) Республики Казахстан.

С 2002 по 2004 годы — заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан.

С 2004 по 2006 годы — первый заместитель командующего Республиканской гвардией.

В 2006 году — начальник 1-го департамента, заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан.

С 2006 по 2013 годы — начальник Службы охраны Президента (СОП) Республики Казахстан.

С марта 2013 Командующий Республиканской Гвардией.

С 21 апреля 2014 года — заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан — Начальник Службы обороны объектов.

Генерал-майор (2004), генерал-лейтенант (5 мая 2010).

С 2014—2019 год — заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан — начальник Службы обороны объектов.

С 26 июня 2019 года — заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Командующим Силами особого назначения

Награды 
 Орден «Данк» 1-й степени (2017)
 Орден «Данк» 2-й степени
 Орден «Айбын» 2-й степени (2004)
 Юбилейная медаль «10 лет Астане»
 Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (14 декабря 2011)
 Нагрудный знак «Елбасы қорғаны»
 Благодарственные письма от имени Президента РК, Руководителя Администрации Президента РК, Службы охраны Президента Республики Казахстан
 Почётный гражданин Алматинской области
 Почётный сотрудник Службы охраны Президента РК
 Семь медалей.

Семья 
Женат. Жена — Аюбаева Жамал Акимовна. Двое сыновей (Алмас, Айбол) и дочь (Алипа).

Примечания

Ссылки 
 Параграф
 Биография на сайте Службы государственной охраны РК
 Капитал. KZ
 ЦентрАзия

Выпускники Джамбулского технологического института лёгкой и пищевой промышленности‎
Выпускники Высших курсов КГБ СССР в Минске
Генерал-лейтенанты (Казахстан)
Государственные деятели Казахстана